Ženská dvouhra Toray Pan Pacific Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže ósackého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová dvojka Karolína Plíšková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená rodačka z Ósaky Naomi Ósakaová, jež ve finále zdolala 27letou Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Během utkání nečelila 21letá Japonka žádnému brejkbolu a sama tři z jedenácti brejkových příležitostí využila. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na Australian Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Rovněž odehrála třetí finále z uplynulých čtyř ročníků Pan Pacific Open.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2019
Tenis v Japonsku v roce 2019